4—5-я линии — улица на Васильевском острове.
4-я линия — нечётная сторона, расположена ближе к Стрелке, 5-я линия — чётная сторона улицы. Как и остальные линии Васильевского острова, 4—5-я линии должны были стать набережными одного из каналов, которыми собирались прорезать Васильевский остров по замыслу Петра I. Название 4—5-й линий существует с 1718 года. В 1727 году по улице был прорыт узкий канал от Невы. Канал просуществовал несколько десятилетий и был засыпан. Улица проходит от Большой до Малой Невы.

История 
Первые каменные дома возникали у Невы и Большого проспекта. Нынешний вид улица приобрела в конце XIX — начале XX века. В перспективе улицы хорошо просматривается находящееся на противоположном берегу Невы здание Иностранной коллегии (конец XVIII века).

Достопримечательности

4-я линия 

 На 4-ю линию у Невы выходят боковой фасад и сад Академии художеств
 Дом № 9 — особняк и контора П. П. Форостовского. 1900—1901. Архитектор К. К. Шмидт. 
 Дом № 11 — Дом Дэвида Гилмора, выявленный объект культурного наследия. В октябре 2018 года в арках первого этажа были обнаружены исторические надписи-вывески, предположительно, 1860-х годов. 
 Дом № 13 — здание книгоиздательства А. Ф. Девриена, 1913—1914, арх. Г. Д. Гримм. 
 Дом № 15 — особняк архитектора Г. А. Боссе, построенный по его собственному проекту (1847—1850). 
 Дом № 19 — доходный дом Гемилиан, 1835 г. 
 Дом № 21 — доходный дом Прохоровых, построен в 1853 году, перестроен арх-м П. С. Пименовым, 1876—1877, арх. Ф. С. Харламов, 1913, арх. Д. Г. Фомичев. 
 Дом № 27 (Средний проспект, 20) — здание женской рукодельной хозяйственной школы им. А. Г. Елисеева, 1894—1895, арх. А. К. Гаммерштедт. 
 Дом № 40 — доходный дом А. Ф. Фельтена, 1905—1907, арх. Г.Г. фон Голи.
 Дом № 57 (Малый проспект Васильевского острова, дом № 11) — доходный дом, построен в 1903 году, архитектор Л. В. Богусский. Включён существовавший дом.

5-я линия 

 Дом № 8 (Бугский переулок) — доходный дом М. И. Костюриной, построил в 1860 г. арх. И. Б. Слупский, перестроил в 1902—1905 гг. арх. В. А. Липский. Здесь в 1875—1879 гг. жил композитор М. П. Мусоргский, а в 1840—1844 гг. — поэт Т. Г. Шевченко. 
 Дом № 10 — доходный дом Т. А. Соловьева, 1861—1862 гг., арх. И. М. Маевский. В 1880—1884 гг. здесь жил художник И. И. Шишкин. 
 Дом № 16 (Большой проспект Васильевского острова, 17) — дом А. А. Куракиной (Э. П. Шаффе), 1780-е — 1790-е гг. и 1818 г., перестроил в 1880—1885 гг. арх. В. А. Кенель. 
 Дом № 16 — женская гимназия Э. П. Шаффе, 1907, арх-р К. К. Шмидт. 
 Дом № 20 — Доходный дом (1890—1891). Архитектор В. В. Шауб
 Дом № 28 — Особняк Ф. Пеца — Типография М. М. Стасюлевича — Редакция книгоиздательства «Скифы» — Санкт-Петербургский издательско-полиграфический техникум, 1863, арх. И. И. Цим.
 Дом № 32 — Особняк М. Э. Бонштедта (1898). Архитектор В. В. Шауб
 Дом № 42 (Средний проспект, дом № 22) — здание бань Эссен-Стенбок-Фермора. 1851, архитектор В. Е. Морган (перестроено).
 Дом № 46 — доходный дом А. А. Еремеевой. 1903—1905, архитектор М. Ф. Еремеев
 Дом № 58-60, литера А — лечебница для нервнодушевнобольных Бари А. Э., 1851, арх-р Николай Гребёнка.
 Дом № 64 (Малый проспект, дом № 13) — доходный дом В. Т. Тимофеева, 1912, архитектор Н. С. Резвый.
 Дом № 66 — пивоваренный завод «Гамбринус». Расширение и надстройка зданий проводились в 1870—1874 годах архитектором А. Р. Гешвендом

См. также 
Ближайшие станции метро:
 Василеостровская
 Спортивная-2

4—5-я линии пересекают или граничат со следующими проспектами, улицами и переулками:
 Университетская набережная (Нева)
 Академический переулок
 Бугский переулок
 Большой проспект
 Средний проспект
 Малый проспект
 Набережная Макарова (Малая Нева) при впадении Смоленки

Примечания

Литература

Ссылки